Фердинанд Эстевес (, 3 марта 1788, Ла-Оротава, Тенерифе — 14 августа 1854, Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Тенерифе) — испанский скульптор и художник, лидер неоклассицизма на Канарских островах. 

Фердинанд Эстевес родился в 1788 году в  Ла-Оротаве, где у его отца была собственная мастерская. С самых ранних лет Фердинанд проявлял талант к искусству. Первые уроки получил во францисканском монастыре Сан-Лоренцо. Там он познакомился с художником и скульптором Хосе Луханом Пересом и работал у него в студии в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии до 1808 года.

Известен как автор статуи Пресвятой Девы Марии — Богоматери Канделарии, которая считается покровительницей Канарских островов. Это изображение находится в Базилике Канделарии.

Другие важные работы:
 Распятый Иисус Христос (Собор Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна)
 Непорочное зачатие Девы Марии и Слезы святого апостола Петра (Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна)
 Иоанн Креститель (Базилика Сан-Хуан Баутиста, Тельде)
 Прощающий Христос (Церковь Спасителя, Санта-Крус-де-ла-Пальма) и другие

Скульптурные работы

Примечания

Ссылки 
 Biografía del escultor Fernando Estévez (1788—1854) 

Родившиеся в 1788 году
Умершие в 1854 году
Скульпторы Испании
Художники Испании XIX века